In anul 863 au venit in Moravia Mare fratii misionari Cyril si Metodiu. Cei doi „apostoli ai slavilor” au adus crestinismul si au creat alfabetul chirilic sau kirillita, zis azbuche dupa denumirea traditionala a primelor doua litere (az, buche). Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate in limba slava veche (paleoslava), incepand din secolul al IX-lea, apoi in medioslava, precum și in limba romana, incepand din secolul al XVI-lea pana in secolul al XIX-lea. Are 43 de semne slave, din care 27 au si valoare numerica (slavo-cifre). Astfel au daruit slavilor un alfabet si un cuvant scris, intarind influenta culturala si politica a Bizantului in Balcani si Europa Centrala. Ca instrument de cultura, limba slava veche a avut o arie larga de raspandire, fiind adoptata ca limba de cultura si in tari neslave și anume in Tarile Romane si Lituania.

In Cehia avem astazi o zi libera